Тетя́нич — українське прізвище.

 Тетянич Іван Констянтинович —  український радянський вчений, викладач, винахідник.
 Тетянич Феодосій Констянтинович — український філософ, художник.